Ана́лог (от  − соответственный, соразмерный) — объект (техническое решение) того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков.

См. также
 Аналогия — подобие, равенство отношений; сходство предметов (явлений, процессов) в каких-либо свойствах.
 Analogue — восьмой студийный альбом норвежской музыкальной группы A-ha.
 аналоговый сигнал — сигнал, величина которого пропорциональна измеряемой физической величине.
 Самолёт-аналог — реально существующий самолёт, который по своему функциональному назначению и лётно-техническим характеристикам — наиболее близок к проектируемому перспективному самолёту.